Ein Automatischer Laborreaktor (ALR) bzw. ein Automatisches Laborreaktorsystem bestehen aus einem Laborreaktorsystem das mit Hilfe eines Laborautomatisierungssystems automatisiert ist.

Sie ermöglichen einen unbeaufsichtigten Betrieb über Nacht und an arbeitsfreien Tagen. 

Die Vorteile sind:

 erhöhte Sicherheit,
 bessere Reproduzierbarkeit,
 Steigerung des Labordurchsatzes
 Verbesserung der Qualität
 Kostensenkung

Sie sind erhältlich als Einzel- und Parallelreaktorsysteme und werden meist im Batchbetrieb betrieben.

Chemischer Reaktor
Laborgerät